Horses – amerykański zespół muzyczny
 Horses – album Patti Smith
 Horses – singel Moniki Brodki